«Классный мюзикл (саундтрек)» () — альбом-саундтрек к одноимённому фильму «Классный мюзикл». Записанный за 5 дней, он был выпущен 10 января 2006 и стал самым продаваемым альбомом того года, продав более 3.7 миллионов копий в США и Канаде за январь 2007.

Список композиций 

* Нет на первом диске из специального двухдискового выпуска.
 ** Дрю Сили спел в нескольких песнях, его голос был спутан с Заком Эфроном. Изначально ему не доверили петь.

High School Musical 2-дисковый Специальный Выпуск 
23 мая 2006, в тот же день вышел DVD, Walt Disney Records выпустил Специальный Выпуск альбома High School Musical с бонус диском, на котором 8 треков караоке с альбома.

Появления в чартах 

* В Великобритании многочисленные сборники артиста не попали в чарт Top 200 Artist Albums.

Синглы 

 «Breaking Free» с#86 ушёл на #4 на второй недели, сделав скачок на 82 пункта в Hot 100.
 «Get’cha Head in the Game» с #100 ушёл на #23 на второй неделе, сделав скачок на 72 пункта.
 * Дрю Сили спел в нескольких песнях, его голос был спутан с Заком Эфраном. Изначальнно ему не доверили петь

Композиторы 
Шесть композиторских команд было нанято, чтобы написать музыку. Музыка была написана Дэвидом Лоуренсом, а соответствующие композиторы таковы:

 «Start of Something New», «I Can’t Take My Eyes Off of You» и «We’re All in This Together» — Мэтью Жерар и Робби Нэвил
 «Stick to the Status Quo» — Дэвид Лоуренс и Фэй Гринберг
 «Get’cha Head in the Game» — Рэй Чам, Грег Чам и Эндрю Сили
 «Bop to the Top» — Рэнди Питерсен и Кевин Квинн
 «What I’ve Been Looking For» — Энди Додд и Адам Уоттс
 «Breaking Free» и «When There Was Me and You» — Джейми Хьюстон

Международные версии 
Альбом был перезаписан и выпущен в международных версиях со словами на иностранных языках в некоторых странах.

Международные версии также были выпущены для индивидуальных синглов

История релиза

См. также 
 Классный мюзикл
 Классный мюзикл: Каникулы
 Классный мюзикл: Выпускной

Примечания

Ссылки 
 
 High School Musical Soundtrack Online Resource 
 Tweens use iPods, iTunes to storm the charts
 «High School Musical» Soundtrack Shatters Multiple Records On Billboard Charts
 Jaheim’s 'Classics' Crash In At No. 1 

Альбомы 2006 года
Классный мюзикл